«Нюрнберг Айс Тайгерс» ( — ледяные тигры) — немецкий хоккейный клуб из города Нюрнберга. Выступает в Немецкой хоккейной лиге.

История 

В 1980—1995 клуб назывался «ХК 80 Нюрнберг» ().

В 1995—2006 — «Нюрнберг Айс Тайгерс» ().

С 2006 по 2009 год команда выступала под именем «Синупрет Айс Тайгерс» (), в название которого был продукт главного спонсора Bionorica.

С 2009 по 2020 год клуб назывался «Томас Сабо Айс Тайгерс» (), в честь компании Thomas Sabo.

С тех пор команда снова носит название «Нюрнберг Айс Тайгерс».

С 2001 года клуб проводит домашние матчи на «Арена Нюрнбергер Ферзихерунг» () в Нюрнберге.

Достижения 

 Вице-чемпион Германии — 1999, 2007.
Полуфиналист Кубка Шпенглера — 2018.

Состав

Известные игроки 
 Виталий Ааб
 Сергей Баутин
 Томас Грайлингер
 Дмитрий Дудик
 Дмитрий Кочнев
 Андрей Мезин
 Олег Микульчик
 Тайлер Мосс
 Алан Насреддин
Стивен Райнпрехт
 Сергей Стась
 Вадим Шахрайчук
 Ян Штястны
 Дэни Хитли

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы Германии
Спортивные клубы Нюрнберга